Енди Родик је освојио турнир. У финалу је победио Хуана Карлоса Ферера резултатом 6-3, 7-6, 6-3.

Носиоци 
 

  Андре Агаси (полуфиналиста)</li>
  Роџер Федерер (четврто коло)</li>
  Хуан Карлос Фереро (финалиста)</li>
  Енди Родик (победник)</li>
  Гиљермо Корија (четвртфиналиста)</li>
  Лејтон Хјуит (четвртфиналиста)</li>
  Карлос Моја (четврто коло)</li>
  Рајнер Шитлер (четврто коло)</li>
  Себастијан Грожан (прво коло)</li>
  Јиржи Новак (треће коло)</li>
  Парадорн Сричапан (четврто коло)</li>
  Шенг Схалкен (четвртфиналиста)</li>
  Давид Налбандијан (полуфиналиста)</li>
  Густаво Киртен (прво коло)</li>
  Фернандо Гонзалез (треће коло)</li>
  Мартин Веркерк (друго коло)</li>

  Томи Робредо (прво коло)
  Макс Мирни (прво коло)
  Агустин Каљери (друго коло)
  Марк Филипусис (треће коло)
  Феликс Мантиља (прво коло)
  Јунес Ел Ајнауи (четвртфиналиста)
  Вејн Фереира (друго коло)
  Марди Фиш (друго коло)
  Алберт Коста (друго коло)
  Маријано Забалета (прво коло)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Фелисијано Лопез (прво коло)
  Гастон Гаудио (прво коло)
  Арно Клеман (друго коло)
  Винсент Спејдија (прво коло)
  Хуан Игнасио Чела (треће коло)
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2003.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 2003.